

Letteratura
La vendetta – titolo della riedizione di Sete di giustizia (Salige er de som tørster) – romanzo di Anne Holt del 1994

Musica
La vendetta – opera lirica di Anton Grigor'evič Rubinštejn

Cinema
La vendetta – film muto del 1915 di regista sconosciuto, prodotto da Savoia Film, Torino
Bandito sì... ma d'onore! (La vendetta) – film del 1962 diretto da Jean Chérasse
La vendetta (Revenge) – film per la televisione del 1971 diretto da Jud Taylor
La vendetta – film del 1988 diretto da Leandro Lucchetti
La vendetta (Family) – episodio della seconda stagione di Stargate SG-1
La vendetta - Aftermath (Aftermath) – film del 2017 diretto da Elliott Lester